język chuj – język majański, używany w Gwatemali i Meksyku
 Chujowie – Majowie zamieszkujący Gwatemalę i Meksyk
 chuj – wulgarne określenie członka męskiego lub mężczyzny

Przypisy